James Morrison (zanger)
 James Morrison (trompettist)
 James Morrison (acteur)
 James Morrison (voetballer)
 James Morrison (golfer)
 James Morrison (tennisser)